Jacopo Bettazzi (Prato, 1722-1755), correttore del calendario gregoriano
 Rodolfo Bettazzi (Firenze, 1861 – Torino, 1941), matematico
 Monsignor Luigi Bettazzi (1923), vescovo emerito di Ivrea, ex presidente di Pax Christi, figura di rilievo nel movimento pacifista di ispirazione cristiana